Hanum oder Chanum steht für:

 Chanum, eine vornehme Dame in vorderasiatischen Ländern

Personen:
 Djavidan Hanum (1877–1968), österreichisch-ungarische Schriftstellerin, Malerin und Pianistin
 Leila Hanoum (1850–1936), türkische Komponistin, siehe Leylâ Saz
 Zübeyde Hanım (1857–1923), Mutter von Mustafa Kemal Atatürk